BTV kan syfta på

 BTV – en insektsburen virussjukdom som drabbar idisslare, se Blåtungevirus
 BTV Wuppertal – ett tyskt damlag i basketboll